Skeleton Crew peut faire référence à :
Skeleton Crew, une chanson de  incluse dans l'album Hybrid Vigor (1989) ;
Skeleton Crew, un groupe de rock expérimental ;
Skeleton Crew, un recueil de nouvelles de Stephen King, publié en français sous le titre de Brume ;
Skeleton Crew, un groupe de super-vilains de l'univers Marvel Comics ;
Skeleton Crew, un label discographique détenu par Frank Iero ;
Skeleton Crew, un film dirigé par Tero Molin et Tommi Lepola ;
 est le quatrième épisode de la quinzième saison de la série américaine NCIS : Enquêtes spéciales.